Поповский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Белгородская область 
 Поповский сельсовет Корочанского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Волгоградская область 
 Поповский сельсовет Кумылженского района

Воронежская область 
Упразднены в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения.

 Поповский сельсовет Богучарского района
 Поповский сельсовет Россошанского района
 Поповский сельсовет Терновского района

Курганская область 
 Поповский сельсовет Варгашинского района

Ростовская область 
 Поповский сельсовет Кашарского района (преобразован в 2000-х в сельское поселение)

Тамбовская область 
 Поповский сельсовет Староюрьевского района

Татарстан 
Упразднены в 2005 году.

 Поповский сельсовет Бавлинского района
 Поповский сельсовет Заинского района

Тульская область 
 Поповский сельсовет Алексинского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в другие сельские административно-территориальные единицы)

Ульяновская область 
Преобразованы в 2000-х в сельские округа.

 Поповский сельсовет Майнского района
 Поповский сельсовет Чердаклинского района

Украина 
Поповский сельский совет ()

Упразднены в 2020 году.

Винницкая область 
 Поповский сельский совет Липовского района

Закарпатская область 
 Поповский сельский совет Береговского района

Кировоградская область 
 Поповский сельский совет Онуфриевского района

Полтавская область 
 Поповский сельский совет Зеньковского района
 Поповский сельский совет Карловского района
 Поповский сельский совет Миргородского района
 Поповский сельский совет Новосанжарского района

Сумская область 
 Поповский сельский совет Великописаревского района
 Поповский сельский совет Конотопского района

Харьковская область 
 Поповский сельский совет Красноградского района

Черкасская область 
 Поповский сельский совет Звенигородского района
 Поповский сельский совет Каневского района
 Поповский сельский совет Маньковского района
 Поповский сельский совет Смелянского района

Черниговская область 
 Поповский сельский совет Новгород-Северского района